In 1985 werd het 84ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 1 mei tot 22 december. São Paulo FC werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista